Консерви — спеціально оброблені й упакувані з метою тривалого зберігання харчові продукти
 Консерви (фільм) — російський кінофільм 2007 року.
 Консерви — новинний сюжет на телебаченні, відзнятий задовго до подій але проте претендує на актуальність
 Консерви — застаріла назва окулярів з боковим захистом від піску та пилу
 Консерви — неформальна назва Гливицької провокації () інсценування нападіння Польщі на німецьку радіостанцію.

Див. також 
 Консервування
 Консервація
 Консерватизм